Шлинс () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80418. На территории коммуны расположены руины замка Ягдберг.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Харальд Зондереггер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 18 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга